Ки́екуанйо́ки () — ручей в России, протекает по территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района и Кааламского сельского поселения Сортавальского района Карелии. Длина ручья — 10 км.

Ручей берёт начало из озера Киекуанъярви на высоте 125,2 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-западном направлении.

Ручей в общей сложности имеет десять притоков суммарной длиной 20 км.

К бассейну ручья принадлежит озеро без поверхностного стока Валкеанлампи. В нижнем течении ручей протекает через озеро Кухиласлампи.

Впадает в озеро Янисъярви на высоте 64,4 м над уровнем моря.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Название ручья переводится с финского языка как «кукарекающая река».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212202000010945.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Янисъярви
Реки Суоярвского района